El término MGCP puede hacer referencia a:
 Protocolo de Control de Puerta de Enlace de Medios o Protocolo de Control de Pasarela de Medios (en inglés, Media Gateway Control Protocol, MGCP), en informática, un protocolo de control de dispositivos, donde un gateway esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controller, también llamado Call Agent).
 Programa Multinacional de Coproducción Geoespacial (en inglés, Multinational Geospatial Co-production Program, MGCP), un proyecto cartográfico impulsado por la OTAN.